Morgans ist:

 eine andere Bezeichnung für die Moken

 der Familienname von:
 Kenny Morgans (1939–2012), walisischer Fußballspieler